ISTAC steht für:
 International Institute of Islamic Thought and Civilization, „Internationales Institut für Islamisches Denken und Zivilisation“ in Kuala Lumpur, Malaysia
 Instituto Canario de Estadística, statistische Abteilung der Regionalregierung der Kanarischen Inseln

Abkürzung